Голямата награда на Канада е кръг от световния шампионат на ФИА - Формула 1. Първото състезанието като част от календара на Формула 1 е през 1967 г., а от 1978 г. се провежда на пистата Жил Вилньов в Монреал, Канада.

Спонсори 
Pepsi Cola 1961–1966
Labatt 1972–1977, 1980–1986
Molson 1988–1996
Player's 1967–1971, 1997–1998
Air Canada 1999–2003
Rolex 2013-

Победители

Победи-статистика

Пилоти

Конструктори

Двигатели

Националност на пилотите

Външни препратки 
 Официален сайт на Голямата награда на Канада във Формула 1

 
Основани в Канада през 1967 година